Нижче наведено список 470 муніципалітетів департаменту Пюї-де-Дом.

Пюї-де-Дом